Jo Kanazawa (Iruma, 9 de julho de 1976) é um futebolista profissional japônes, defensor, milita no Júbilo Iwata.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Júbilo Iwata
Futebolistas do Football Club Tokyo
Futebolistas do Thespakusatsu Gunma